La LGV Kénitra-Casablanca est une ligne à grande vitesse marocaine en construction. Elle est le deuxième maillon du projet marocain de LGV s'articulant en l'élaboration de nouvelles lignes en deux axes : Rabat-Oujda en 3 heures (ligne maghrébine, 600 km) et Tanger-Casablanca-Agadir en 4 heures (ligne Atlantique, 900 km). Cette LGV va nettement diminuer les temps de trajet, reliant les différentes villes se situant sur l'axe atlantique (Tanger, Kénitra, Rabat, Casablanca).

Objectifs du projet 
Ce projet consiste en le remplacement des voies classiques existantes du trajet Kénitra-Casablanca par des voies rapides à très grande vitesse ferroviaire, pouvant supporter une vitesse de 220 km/h, contre une vitesse maximale aujourd'hui de 160 km/h.

À l'issue de ce projet le temps de parcours du TGV passera à 45 minutes entre Kénitra et Casablanca au lieu d'une heure et 20 minutes actuellement. La durée du trajet Tanger-Casablanca descendra alors à 1h35. Dans cette optique, deux nouvelles gares TGV multimodales seront spécialement érigées à Rabat (Rabat-Technopolis) et à Casablanca (Gare de Casa-Sud).

La présence de la troisième voie ferroviaire, actuellement en cours de construction sera en mesure de faciliter les travaux de remplacement, en alternant la circulation entre les 3 voies pendant la phase de remplacement des voies classiques.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Transport ferroviaire au Maroc

Liens externes 
 La grande vitesse sur le site de l'Office national des chemins de fer
 Le site du projet LGV Maroc

Kénitra-Casablanca
Kénitra-Casablanca
|Kénitra-Casablanca